Ashoff ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitta Ashoff, siehe Birgitta Ashoff (* 1948), deutsche Dokumentarfilmregisseurin 
 Guido Ashoff (* 1949), deutscher Politikwissenschaftler 

Siehe auch:
 Aschoff